La transition (du latin transitio : passage, transition) désigne est l'action ou la manière de passer d’un état à un autre.

Phénomènes sociétaux
 les villes en transition, impliquées dans un processus de résilience au pic pétrolier et au changement climatique.
 transition, le processus de changement du rôle de genre de façon permanente dans le cadre de la transidentité.

En science
 en mathématiques :
 une matrice de transition
 une transition géométrique
 en physique :
 Transition électronique en physique quantique
 Transition de phase incluant la Transition Berezinsky-Kosterlitz-Thouless, et changement d'état
 Phase de transition : voir percolation
 Raie de transition interdite
 Transition géométrique en théorie des cordes
 Transition isomérique et transition nucléaire en physique nucléaire
 Transition matière-rayonnement
 Transition de phase quantique
 Transition laminaire-turbulent
 en chimie :
 un métal de transition
 en biologie :
 Transition (génétique)
 en sciences de la Terre :
 la  du manteau terrestre se situe à des profondeurs comprises entre  ; elle sépare le  du .
 en informatique :
 une transition dans un automate fini, ou dans un automate en général
 un système de transition d'états
 Transition Minimized Differential Signaling (TMDS)
 en linguistique :
 un dialecte de transition, variété linguistique intermédiaire
 en économie :
 une économie de transition
 un management de transition
 en médecine:
 changer d'expression de genre s'agissant de la transidentité par une chirurgie de réattribution sexuelle

En histoire (évènement)
 en géopolitique :
 la transition démocratique
 la transition démographique 
 la Théorie de la transition des pouvoirs affirme le caractère cyclique de la guerre dans les relations internationales.
 dans l'Éducation nationale française :
 une classe de transition, classes ayant existé de 1963 à 1977 pour les élèves les plus en difficulté du cycle élémentaire, en France.
 en franc-maçonnerie :
 une théorie de la transition des loges opératives vers les loges spéculatives.
 en ameublement :
 un style Transition

Sens techniques
 en aéronautique :
 le passage du vol vertical au vol horizontal (et inversement) d’un aéronef à décollage et atterrissage verticaux (ADAV)
 en sport :
 une transition en triathlon ou en sports enchaînés est la phase où le sportif change d'équipement pour une nouvelle épreuve.
 une transition en équitation est le passage d'une allure à une autre.

Titres 

 Transition, un album jazz de John Coltrane ;
 Transition, un album pop rock de Steve Lukather ;
 Transition, revue littéraire expérimentale publiée à Paris par Eugène Jolas.

Ouvrages 
 Le Programme de transition, ouvrage de Léon Trotski, 1938